Barnens ö kan syfta på:

 Barnens ö – det vedertagna namnet på ett sammanhängande område som är beläget i Väddö socken i Stockholms län, Norrtälje kommun med barnkoloniverksamhet sedan 1912
 Barnens ö naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län
 Barnens ö (roman) – en svensk roman från 1976 av P C Jersild
 Barnens ö (film) – en svensk film från 1980 av Kay Pollak